Первомайский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий поселок) Пречистое.

География 
Площадь 2227 км² (5-е место среди районов). Первомайский район граничит на востоке с Любимским, на юге с Даниловским, на западе с Пошехонским районами Ярославской области, на севере и северо-востоке — с Вологодской областью.

Основные реки — Соть, Обнора, Ухтома.

История 
Первомайский район с центром в селе Кукобой образован 10 июня 1929 года в составе Ярославского округа Ивановской Промышленной области. В него вошли части Первомайской, Кукобойской и Пролетарской волостей Пошехоно-Володарского уезда и Козской волости Даниловского уезда. В 1935 году во вновь образованный Пречистенский район были переданы Павловский и Перехожевский сельсоветы. 11 марта 1936 года район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области.

15 апреля 1946 года Ломанцевский, Пролетарский и Свердловский сельсоветы отошли ко вновь образованному Владыченскому району. 1 февраля 1963 года Первомайский район был ликвидирован, его территория вошла в Любимский сельский район. 12 января 1965 года Первомайский район был образован вновь, в него вошли также сельсоветы бывшего Пречистенского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (рабочий посёлок Пречистое) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Первомайский район как административно-территориальная единица области включает 1 рабочий посёлок (посёлок городского типа) и 10 сельских округов.

Первомайский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 3 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 2 сельских поселения.

1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в муниципальном районе были созданы городское поселение Пречистое и 4 сельских поселения: Козское, Кукобойское, Пречистенское и Семеновское. Законом Ярославской области от 30 апреля 2009 года Козское сельское поселение было упразднено в пользу Пречистенского сельского поселения, а Семёновское — в пользу Кукобойского.

Населённые пункты 
Всего в районе насчитывается 268 населённых пунктов, в том числе один городской (рабочий посёлок) и 267 сельских населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты
В 2000 году в Первомайском районе были упразднены следующие деревни: Абрамовское, Березники, Брюшинино, Булаково, Василево, Вязовец, Григорово, Дор-Берени, Дубовик, Дядинское, Жарково, Заречье, Игумново, Киселка, Клементьево, Коварчино, Колобово, Красново, Кузнецово, Куритьево, Ледино, Любилово, Малеево, Мартьяново, Марюхино, Медведково, Мечеходово, Мочальники, Новое Панино, Норкино, Огнецово, Озорниково, Окульцево, Очкасово, Павловское, Перемилово, Перехожево, Петрилово, Пищалево, Погорелка, Подорваново, Путрево, Рыбино, Сменово, Сорокино, Спирово, Старово, Тимонино, Тюшково, Холм, Чудинка, Шарманово, Шишилка, Яковцево.

Известные уроженцы 
Во время Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали уроженцы района: Н. Д. Антонов (д. Жуково), Н. П. Иванов (д. Погорелка), А. И. Коротков (с. Звягино), С. П. Субботин (д. Красногорье), А. А. Шаров (с. Пречистое); полным кавалером ордена Славы стал К. Н. Кондратьев.

В Пречистом родился А. К. Петров — известный аниматор, лауреат премии «Оскар».

В Первомайском районе родился В. Н. Тихомиров (с. Кукобой) — губернатор Ивановской области в 1996—2000 годах.

В деревне Шадрино родился П. Ф. Адашев — советский военачальник, полковник, кавалер ордена Жукова.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Первомайского муниципального района  (старая версия сайта )
 Сведения на сайте областной администрации